Hörnlegraben ist ein Gewässername:
 Hörnlegraben (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zum Insenbach) bei Ehrstädt, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hörnlegraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Bieringen, Stadt Rottenburg, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Hörnlegraben (Starzlach), rechter Zufluss der Starzlach (zur Breitach) bei Rohrmoos, Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern